Peixe da família Serranidae
 Dicentrarchus labrax — peixe